Un journal croate : 
 Nacional (magazine)

 Des clubs de football :
 des clubs brésiliens de football :
 Nacional Atlético Clube basé à Cabedelo.
 Esporte Clube Nacional basé à Cruz Alta.
 Nacional Futebol Clube basé à Duque de Caxias.
 Nacional Fast Clube basé à Manaus.
 Nacional Futebol Clube basé à Manaus.
 Nacional Atlético Clube basé à Muriaé.
 Nacional Atlético Clube basé à Patos.
 Nacional Atlético Clube Sociedade Civil Ltda basé à Rolândia.
 Nacional Atlético Clube basé à São Paulo.
 Nacional Futebol Clube basé à Uberaba.
 Un club colombien de football :
 Corporación Deportiva Club Atlético Nacional, basé à Medellín, plus communément appelé Atlético Nacional ou tout simplement Nacional.
 Un club portugais de football : 
 Clube Desportivo Nacional basé à Funchal.
 Un club uruguayen de football :
 Club Nacional de Football basé à Montevideo.

 Une variété de cacaoyer : le Nacional